Ла-Плань () — горнолыжный курорт, находящийся во французском регионе Савойя, и располагающийся на высоте 1250-3250 метров над уровнем моря, 70 % трасс находятся выше 2000 метров. Принимает около 2,5 миллиона человек каждый сезон, являясь при этом самым посещаемым горложным курортом в мире. Первая часть курорта — «Plagne Centre» (1 910 м.) — была открыта в декабре 1961 года.

Территория имеет трассы всех уровней — 19 черных, 34 красных, 74 синих и 9 зеленых. Также на территории есть 2 оборудованных ледника, сноупарк, 3 бордкросса, 2 тематические трассы, трасса для катания на санках. Курорты обслуживаются 77 подъемниками и канатной дорогой Вануаз Экспресс ().

Примечания

Литература 
 
 
 
 Dominique Droin, Histoire de La Plagne en dix stations, La Fontaine de Siloé, 2000 
 Edmond Blanchoz, La Plagne, des hommes, des femmes, des rêves…, Glénat, 2006

Горнолыжные курорты Франции